Ивањски Врх може бити:

 Ивањски Врх (Горња Радгона), насељено мјесто у општини Горња Радгона, Република Словенија
 Ивањски Врх (Церквењак), насељено мјесто у општини Церквењак, Република Словенија